Der Name Monte San Martino bezeichnet:
 Monte San Martino, eine italienische Gemeinde (comune) in der Provinz Macerata in den Marken.
 ein Berg Monte San Martino (VA) in der Provinz Varese.